Zgrada i namjena zgrade Hrvatskog doma u Splitu, Tončićeva 1, Hrvatska, zaštićeno je kulturno dobro.

Opis dobra 
Građena je od 1906. do 1908. godine. Arhitekt je Kamilo Tončić. Zgrada Hrvatskog doma izgrađena je 1906. – 1908., prema projektu Kamila Tončića, kao društveni dom koji je trebao okupiti i udomiti splitska kulturno-umjetnička i sportska društva. Uz zgradu Sumpornoga kupališta bila je najreprezentativnija secesijska građevina u Splitu. U Drugom svjetskom ratu, za vrijeme talijanske okupacije grada, bogata secesijska dekoracija glavnog pročelja i svečane dvorane je uklonjena. U prizemlju je danas Gradsko kazalište lutaka, a planirana je i obnova izvornih ukrasa glavnog pročelja i središnje dvorane u kojoj će se urediti koncertna dvorana.

Zaštita 
Pod oznakom Z-4538 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificiranog kao profana graditeljska baština.

Izvori 

Zgrade u Splitu
Zaštićene javne građevine u Splitsko-dalmatinskoj županiji